Грузін Борис Юхимович (* 1937) — український та російський диригент радянських часів, 1973 — заслужений діяч мистецтв УРСР, народний артист Росії.
 Грузін Василь Дмитрович (1929—2012) — український журналіст, головний редактор газети «Сільські вісті», заслужений журналіст України.
 Грузін Степан Прокопович (1906 — ? після 1960) — український радянський діяч, секретар Миколаївського обласного комітету КПУ.
Російські прізвища